Das Adjektiv Westslawisch bezieht sich auf

 die Volksgruppe der Westslawen
 westslawische Sprachen